Sander puede referirse a:

Nombres de personas 
 Sander Kleinenberg productor musical y disc jockey holandés.

Apellidos de personas 
 August Sander fotógrafo alemán.
 Helge Sander político de Dinamarca.
 Henry Frederick Conrad Sander orquideólogo y viverista. alemán
 Otto Sander actor alemán.

Animales 
 Sander lucioperca una especie de pez.